еПри Парижа 2019 года (официально 2019 ABB FIA Formula E Paris ePrix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла на трассе Circuit des Invalides на территории архитектурного комплекса Дом инвалидов в Париже, столице Франции. Это был восьмой этап сезона 2018-19, а также четвёртый в истории формулы E еПри Парижа. Пилот команды e.Dams Оливер Роуденд стартовал с поул-позиции после дисквалификации Паскаля Верляйна, а стартовавший с третьей позиции Робин Фряйнс, пилот команды Virgin Racing, стал победителем гонки. Впервые в истории чемпионата гонка прошла под дождем, что привело к многочисленным авариям и сходам. После гонки благодаря своей победе Робин Фряйнс вышел в лидеры в личном зачете, а команда DS Techeetah сохранила лидерство в командном противостоянии.

События перед еПри 
Перед этапом было объявлено, что Максимилиан Гюнтер продолжит выступление в команде Dragon вместо Фелипе Насра, который решил «сфокусироваться на подготовке к следующему этапу чемпионата IMSA, чтобы укрепить свои лидирующие позиции в этой серии».

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Облачно. Сухо. Воздух +13…12 °C. Трасса +18…21 °C

Суперпоул

Примечания 
 Хосе Мария Лопес был допущен к старту
 Времена пилотов команды Mahindra Racing были аннулированы из-за давления в шинах, которое было ниже установленного регламентом значения, но пилоты были допущены к старту.

Гонка

Примечания 
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке
 Три очка за поул-позицию
 Оливер Терви получил штраф в 50 секунд за столкновение с Фелипе Массой
 Жером Д’Амброзио получил штраф в 5 секунд за слишком ранее использование режима повышенной мощности

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт во Франции в 2019 году